Монтеагудо-дель-Кастильо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 44.37 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Теруэля